Bhaktivedanta Book Trust, een uitgeverij en distributeur van Vedische filosofische en religieuze boeken
 Big Big Train, een Engelse progressieve-rockband
 Bijzonder Bijstandsteam, een interventiegroep van de Antwerpse politie die ingrijpt bij crisissituaties